Az 1991-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a német Michael Stich nyerte a szintén német Boris Becker előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Stefan Edberg (Elődöntős)
  Boris Becker (Döntős)
  Ivan Lendl (Harmadik kör)
  Jim Courier (Negyeddöntős)
  Andre Agassi (Negyeddöntős)
  Michael Stich (Bajnok)
  Guy Forget (Negyeddöntős)
  Pete Sampras (Második kör)

  Michael Chang (Első kör)
  Goran Ivanišević (Második kör)
  Emilio Sanchez (Első kör)
  Andrei Cherkasov (Első kör)
  Jakob Hlasek (Második kör)
  Karel Novacek (Negyedik kör)
  Brad Gilbert (Harmadik kör)
  John McEnroe (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1